Габо́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Габович, Александр Маркович (1907—1974) — советский актёр и театральный режиссёр, брат Михаила Габовича-старшего.
 Габович, Евгений Яковлевич (1938—2009) — советский и немецкий математик, диссидент и публицист.
 Габович, Марк Давидович (1914—1994) — советский учёный-физик. Заслуженный деятель науки УССР. 
 
 Габович, Рафаил Давидович (1909—2002) — советский учёный в области гигиены.
 Габович, Семён Моисеевич (1912–?) — советский художник-график, плакатист.
 Габович (Габ), Яков Давыдович (1894—1969) — театральный режиссёр.